U6 oder u 6 steht für:

 Luxgen U6, taiwanesisches Sport Utility Vehicle
 Udet U 6, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Ural Airlines (IATA-Code), eine russische Fluggesellschaft
 eine Kindervorsorgeuntersuchung

U6 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:

 U-Bahn-Linie 6 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 6 (Frankfurt)
 U-Bahn-Linie 6 (München)
 U-Bahn-Linie U6 (Wien)

U 6 ist der Name folgender U-Boote:

 SM U 6 (1910–1915), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 6 (k.u.k. Marine) (1910–1916), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 6 (Kriegsmarine) (1935–1944), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 6 (Bundeswehr) (1963–1974), ein U-Boot der Deutschen Marine

U6